25 — сборник норвежской группы A-ha, изданный 19 июля 2010 года лейблами Rhino Records и Warner Bros Records.

Об альбоме 
25 является последним официально изданным сборником группы, так как A-ha после выхода студийного альбома Foot of the Mountain в 2009 году объявили о распаде. Альбом содержит в себе как известные хиты, так и эксклюзивные ремиксы на синглы коллектива. Также, в него была включена новая композиция «Butterfly, Butterfly (The Last Hurrah)», ставшая синглом и выпущенная 5 июля для цифровой загрузки. Премьера песни, автором которой стал Пол Воктор-Савой, состоялась 14 июня 2010 года. 25 был издан на двух дисках в комплекте с которыми прилагалось DVD-издание. Японская версия альбома отличается от оригинального релиза: в ней присутствуют треки «Rolling Thunder», «And You Tell Me», «Living a Boy’s Adventure Tale», «Out of Blue Comes Green», «Here I Stand and Face the Rain», «The Weight of the Wind», «Waiting for Her».

Рецензент сайта Allmusic Стивен Томас Эрлевайн дал положительный отзыв альбому. Он посчитал, что сборник, выпущенный к празднованию 25-летия существования группы на сцене, не подойдёт для обычного слушателя. Он предположил, что те, которые ожидали наличия в альбоме лишь одной «Take on Me», вероятно, будут удивлены, так как коллекция с 39 песнями вполне всеобъемлющая. Кроме этого, рецензент добавил, что для преданных поклонников A-ha, 25 станет прекрасным подарком.

Список композиций 
Диск 1
 «Take on Me» — 3:49 из альбома Hunting High and Low
 «The Blue Sky» — 2:36 из альбома Hunting High and Low 
 «The Sun Always Shines on T.V.» — 5:08 из альбома Hunting High and Low 
 «Train of Thought» (7" remix) — 4:15 из альбома Hunting High and Low 
 «Hunting High and Low» (7" remix) — 3:48 из альбома Hunting High and Low 
 «I've Been Losing You» — 4:26 из альбома Scoundrel Days 
 «Scoundrel Days» — 4:00 из альбома Scoundrel Days 
 «The Swing of Things» — 4:15 из альбома Scoundrel Days 
 «Cry Wolf» — 4:06 из альбома Scoundrel Days 
 «Manhattan Skyline» (edit version) — 4:21 из альбома Scoundrel Days 
 «The Living Daylights» — 4:12 из альбома Stay on These Roads 
 «Stay on These Roads» — 4:46 из альбома Stay on These Roads 
 «Touchy!» (UK DJ edit) — 3:38 из альбома Stay on These Roads 
 «There’s Never a Forever Thing» — 2:51 из альбома Stay on These Roads 
 «You Are the One» (7" remix) — 3:50 из альбома Stay on These Roads 
 «The Blood That Moves the Body» (Two-Time Gun Remix) — 4:08 из альбома Stay on These Roads 
 «Crying in the Rain» — 4:21 из альбома East of the Sun, West of the Moon 
 «Early Morning» — 2:59 из альбома East of the Sun, West of the Moon 
 «Slender Frame» — 3:43 из альбома East of the Sun, West of the Moon 
 «I Call Your Name» (Special DJ Edit) — 4:29 из альбома East of the Sun, West of the Moon 

Диск 2
 «Move to Memphis» (single version) — 4:17 со сборника Headlines and Deadlines — The Hits of A-ha 
 «Dark is the Night for All» — 3:45 из альбома Memorial Beach 
 «Cold as Stone» (Remix) — 4:33 из альбома Memorial Beach 
 «Angel in the Snow» (edit) — 4:07 из альбома Memorial Beach 
 «Shapes That Go Together» — 4:14 выпущен как сингл
 «Summer Moved On» — 4:37 из альбома Minor Earth Major Sky 
 «Minor Earth Major Sky» (Niven’s Radio Edit) — 4:02 из альбома Minor Earth Major Sky 
 «The Sun Never Shone That Day» (radio edit) — 3:31 из альбома Minor Earth Major Sky 
 «Velvet» — 4:20 из альбома Minor Earth Major Sky 
 «Forever Not Yours» — 4:06 из альбома Lifelines 
 «Lifelines» — 4:17 из альбома Lifelines 
 «Did Anyone Approach You?» — 4:11 из альбома Lifelines 
 «Celice» — 3:40 из альбома Analogue 
 «Analogue (All I Want)» — 3:49 из альбома Analogue
 «Cosy Prisons» (Radio Mix) — 3:58 из альбома Analogue
 «Foot of the Mountain» — 3:57 из альбома Foot of the Mountain
 «Nothing Is Keeping You Here» (single remix) — 3:05 из альбома Foot of the Mountain 
 «Shadowside» (single edit) — 3:31 из альбома Foot of the Mountain 
 «Butterfly, Butterfly (The Last Hurrah)» — 4:10 ранее не издавался
 «Hunting High and Low» (slow version demo) — 3:45 (German Amazon.de bonus track)
 «Butterfly, Butterfly (The Last Hurrah)» (Steve Osborne Version) — 4:28 (Canadian iTunes Deluxe Edition bonus track)

Места в хит-парадах и сертификации

Чарты

Сертификации

Участники записи 
A-ha
 Мортен Харкет — основной вокал, композитор
 Магне Фурухольмен — клавишные, продюсер, композитор
 Пол Воктор-Савой — гитара, продюсер, композитор

А также
 Билл Инглот — продюсер, ремастеринг
 Лорен Савой, Мартин Сэндберг, Оле Сверре Олсен, Кэрол Кинг, Ховард Гринфилд — композиторы
 Кристофер Нил, Иэн Стэнли, Тони Мэнсфилд, Макс Мартин, Стивен Хог, Джейсон Корсаро, Мартин Лэндкуист, David Z — продюсеры
 Алан Тарни — продюсер, ремиксы
 Майкл Илберт — продюсер, ремиксы
 Джон Хадсон, Род Хуэй — ремиксы
 Дэн Хэрш — ремастеринг
 Нат Брай — обложка
 Стиан Андерсен — фотография группы
 Майкл Брауэр — микширование
 Джон Барри — композитор, продюсер
 Глен Накасако, Джери Хейден — арт-директора́
 Дэйв Шульц, Дэн Херш — ремастеринг

Примечания

Ссылки 
 

Платиновые альбомы
2010 год в Норвегии